Josserand ist der Familienname folgender Personen:

 Marion Josserand (* 1986), französische Freestyle-Skierin
 Marcel Josserand (1900–1992), französischer Pilzkundler
 Pierre Josserand (1898–1972), französischer Bibliothekar, Romanist und Literaturwissenschaftler